Saros 107 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 15 februari 557 t/m 5 april 1837. Deze serie duurde 1280 jaar en 50 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inexserienrs 19 t/m 90.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus